Kino Studenckie Niebieski Kocyk - kino działające w ramach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" w Toruniu.

Charakterystyka kina 
Kino Studenckie Niebieski Kocyk od początku swojego istnienia organizuje pokazy filmowe we wtorki w Studenckim Klubie Pracy Twórczej Od Nowa w Toruniu, działającym w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

W kinie można zobaczyć zarówno najnowsze produkcje, jak i filmy należące już do klasyki  światowej kinematografii. Cotygodniowe pokazy uzupełniane są przeglądami tematycznymi oraz prelekcjami prezentującymi trendy we współczesnym kinie. Przy kinie działa Dyskusyjny Klub Filmowy "Niebieski Kocyk".

Historia 
Kino Studenckie "Niebieski Kocyk" powstało w 1996 roku. Pierwszym pokazanym filmem było dzieło radzieckiej kinematografii "Andrej Rublow" w reżyserii Andrieja Tarkowskiego.
W 1997 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" odbyły się w Od Nowie warsztaty operatorów filmowych, w którym udział wzięli operatorzy Vittorio Stararo, Vilmos Zsigmond i Piotr Sobociński. 
W klubie gościł również w tym czasie Zbigniew Rybczyński - pierwszy polski laureat Oscara.

Największym przedsięwzięciem Niebieskiego Kocyka, był organizowany w latach 1999-2003 międzynarodowy festiwal Młode Kino Europejskie w Toruniu, który promował młodych twórców filmowych oraz kulturę krajów europejskich. Festiwal  przybliżał twórczość młodych, nieznanych jeszcze polskim widzom adeptów sztuki filmowej.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Od Nowy

Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika